Седерманланд — лен, адміністративно-територіальна одиниця в центральній Швеції.
Седерманланд — ландскап, історична область у центральній Швеції